Гардинг — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Гардинг, Уоррен (1865—1923) — 29-й президент США.
 Гардинг, Флоренс (1860—1924) — супруга 29-го президента США Уоррена Гардинга.

Топоним 
 Гардинг — город в Германии.

См. также